Miejscowości w USA:
 Edna – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo
 Edna – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Edna – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Edna (ang. Edna Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Edna (ang. Edna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Edna (ang. Edna Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes

Osoby noszące imię Edna:
 Edna Ferber − amerykańska pisarka
 Edna Kiplagat – kenijska lekkoatletka
 Edna Semedo Monteiro – luksemburska tyczkarka
 Edna Parker − znana z długowieczności Amerykanka
 Edna Purviance − amerykańska aktorka filmów niemych
 Edna Staebler − kanadyjska dziennikarka i autorka książek

Inne:
 (445) Edna – planetoida z grupy pasa głównego asteroid,